de hoek die in het zuidoosten gelegen is
Zuidoosthoek (Friesland), een gebied in het zuidoosten van Friesland